Дми́трий Алексе́евич Орло́в ( ; —18 июня 1969) — советский актёр театра и кино, режиссёр, театральный педагог, народный артист Белорусской ССР (1941).

Биография 

Дмитрий Орлов родился  года в Москве в семье священника храма апостола Иакова Зеведеева в Казенной Слободе, Алексея Павловича Орлова. В семье было шестеро детей. Отец умер в 1925 году, мать, Софья Сергеевна, - в 1954-м.

Образование 
В 1925 году Орлов окончил ГИТИС, который именовался тогда Центральным техникумом театрального искусства (ЦЕТЕТИС).

Его учителями были известные деятели русского театра Л. М. Леонидов, А. Д. Попов, А. Д. Дикий.

Начало карьеры 
По окончании учебы Орлов приглашен на работу в Драматическую студию имени Ф. И. Шаляпина. В этом театре он прошел все круги познания театрального организма: работал электриком, актером, режиссёром и даже педагогом.

В 1929 году он перешел в театр Пролеткульта (впоследствии Московский драматический театр имени ВЦСПС). Журнал «Красная нива», одним из редакторов которого был А. В. Луначарский, печатает его портрет и пишет об удаче в роли Лобзика (спектакль по пьесе А. Глебова «Галстук»), Орлов играет Бальзаминова («Женитьба Бальзаминова»), Капитана («Матросы из Катарро»), Швейка («Бравый солдат Швейк»).

В 1934 году Орлов по приглашению Н. П. Охлопкова переходит в Реалистический театр. Здесь он сыграл свои «звездные» роли, которые сделали его очень популярным актером в Москве того времени. В это же время он начал свою режиссёрскую и педагогическую деятельность.

Расцвет творчества 
В 1936 году Орлов получает предложение Владимира Кумельского, основателя Первого русского театра БССР, занять позицию главного режиссёра театра, и перебирается в Могилёв. В. В. Кумельский становится директором театра, А. Я. Донатти (Баранов) - художественным руководителем.

В 1939 году, после скоропостижной кончины В. В. Кумельского, Орлов становится художественным руководителем театра. Лучшими образами, созданными Орловым в этот период, были Хлестаков («Ревизор»), Протасов («Дети солнца»), Телятев («Бешенные деньги»). Орлов достигал в своих ролях глубокого проникновения во внутренний мир героя, окрашивал свои образы лиризмом. Комедийные роли Орлова отличались мягким юмором и непосредственностью.

В августе 1940 года отчетные гастроли Русского драматического театра БССР под руководством Д. А. Орлова перед столичной публикой прошли триумфально. П. К. Пономаренко, первый секретарь ЦККП(б)Б: “Молодцы! Не ожидали мы, что вы так быстро наберете высоту! Спасибо, что нашли в себе мужество провести реорганизацию театра, не побоялись! Теперь у нас есть настоящий республиканский театр по уровню режиссерского и актерского мастерства и место ему в столице Республики!”

В 1942 году штаб-управление под руководством В. В. Нежного вызвало Орлова в Москву. Там формировались фронтовые бригады по запросам политотделов армии и частей 1-го белорусского фронта. Орлов назначен руководителем фронтового театра.

В феврале 1944 года он был вызван к П. К. Пономаренко для ознакомления с решением восстановить Русский театр, перестать считать его фронтовым и передать в Управление по делам искусств при СНК БССР.

Орлов начинает собирать труппу, находясь в Москве. Штаб располагался в гостинице «Москва». Решение с помещением в Беларуси не принималось из-за отсутствия такового. Было определено руководство театром: директор — А. Ф. Кистов, художественный руководитель — Орлов, главный режиссёр — С. Владычанский.

Послевоенный период 
С 1948 года Орлов вёл педагогическую работу в Белорусском театрально-художественном институте, а в 1952 году возглавил кафедру актёрского мастерства. За 20 лет педагогической деятельности подготовил 8 выпусков студентов - более 100 артистов и 20 режиссеров.

Орлов создал свою актерскую школу, занимался научно-исследовательской деятельностью, публикуя статьи об основных педагогических принципах подготовки актерских и режиссёрских кадров и методологии передачи системы К. С. Станиславского. Орлов явился непосредственным создателем новой методологии актерской и режиссёрской школы в Беларуси и получил в 1961 году диплом профессора ВАК СССР.

Орлов регулярно выступал в прессе со статьями о театре и рецензиями на спектакли.

Наибольшую известность актеру принесла роль Вильгельма фон Кауница (прообразом которой стал Вильгельм Рихард Пауль Кубе — гауляйтер оккупированной немцами Белоруссии) в кинофильме "Часы остановились в полночь". Актёру хорошо удался отрицательный образ палача белорусского народа.

Награды и звания 
 Народный артист Белорусской ССР (2 июля 1940 - удостоверение № 12).
 Орден Трудового Красного Знамени (13 июля 1940 - № ордена 7299).
 Орден Трудового Красного Знамени (30 декабря 1948)
 Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне" (6 июня 1945).
 Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне" (9 мая 1945).
 Орден «Знак Почёта» (27 апреля 1955).
 Аттестат профессора (Решением ВАК от 8 апреля 1961 - № 000649)
 Орден «Знак Почёта» (24 февраля 1967).

Творчество

Роли в театре

Драматическая студия имени Ф. И. Шаляпина (г. Москва) 

 «Шестеро любимых»

Театр Пролеткульта, впоследствии театр ВЦСПС (г. Москва)

Реалистический театр (г. Москва) 
 «Аристократы» Николая Погодина — Костя-капитан
 «Бравый солдат Швейк» Ярослава Гашека — Швейк

Русский государственный театр (г. Могилёв) 
 «Галстук» Глебова — Лобзик
 «Женитьба Бальзаминова» А. Островского — Бальзаминов
 «Ревизор» Н. В. Гоголя — Ревизор
 «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова — Васька-окорок
 «Как закалялась сталь» Н. Островского — Павел Корчагин
 «Беспокойная старость» Рахманова — Полежаев
 «Анна Каренина» по Л. Н. Толстому — Каренин
 «Интервенция» Славина — Селестен
 «Кремлёвские куранты» Николая Погодина — Ленин
 «Царь Фёдор Иоанович» А. К. Толстого — царь Фёдор Иоанович
 «Бешеные деньги» — Телятьев
 «Русский вопрос» К. Симонова — Мэрфи
«Дядя Ваня» А. П. Чехова — Войницкий

Постановки в театре 
 1934 — «Шестеро любимых» Алексея Арбузова
 1937 — «Барышня-крестьянка» А. С. Пушкина
 1937 — «Каменный гость» А. С. Пушкина
 1939 — «Собака на сене» Лопе де Вега

Фильмография 
 1958 — Часы остановились в полночь — Вильгельм фон Кауниц (прообраз Вильгельма Рихарда Пауля Кубе — гауляйтера оккупированной немцами Белоруссии)
 1960 — Весенние грозы
 1963 — Внимание! В городе волшебник! — аптекарь
 1966 — Саша-Сашенька — театральный режиссёр
 1966 — Сколько лет, сколько зим!
 1967 — Война под крышами
 1967 — Надпись на срубе — Василий Романович

Личная жизнь 
Орлов был женат трижды.

 Первая жена (с 1933 по 1937) — Зоя Владимировна Свинарская, актриса, коллега по работе в театрах Москвы и Могилева.
 Дочь — Татьяна Дмитриевна Орлова (род. 1935).
 Вторая жена (с 1938 по 1946) — Анна Брониславовна Обухович, актриса, коллега по работе в Русском театре Беларуси.
 Сын — Валерий Дмитриевич Орлов.
 Третья жена (с 1952 по 1969) — Виктория Адольфовна Вдзенконская. 
 Дочь — София Дмитриевна Орлова (род. 1947).

Примечания

Ссылки 
 Дмитрий Алексеевич Орлов

Выпускники ГИТИСа
Народные артисты Белорусской ССР
Похороненные на Восточном кладбище Минска